Stéphanie Judith Visscher (* 25. Januar 2000) ist eine niederländische Tennisspielerin.

Karriere 
Visscher spielt vor allem auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie einen Titel im Einzel und 14 Titel im Doppel gewinnen konnte.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 
 Offizielle Website von Stéphanie Visscher

Tennisspieler (Niederlande)
Niederländer
Geboren 2000
Frau